Харлинген ():

 Харлинген (Нидерланды) — муниципалитет и город в провинции Фрисландия
  — местность в округе Сомерсет
 Харлинген (Техас) — город в округе Кэмерон